Бори́ни () — фамилия итальянского происхождения.

Известные носители:
 Борини, Роман — французский кёрлингист.
 Борини, Фабио (род. 1991) — итальянский футболист.